Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Guangzhou International Women's Open 2015 nastoupilo patnáct dvojic a nejvýše nasazené měly volný los do čtvrtfinále. Obhájcem titulu byl pár Čuang Ťia-žung a Liang Čchen, jehož členky nestartovaly společně. Čuang do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Liangové se stala krajanka Wang Ja-fan, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Sü Š'-lin a Jou Siao-ti.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, který ve finále zdolal čínskou dvojici Sü Š'-lin a Jou Siao-ti výsledkem 6–3 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Hingisová na okruhu WTA Tour vybojovala čtyřicátý sedmý deblový titul a pro Mirzaovou to byla dvacátá devátá trofej ze čtyřhry. Společně pak dosáhly na šestý turnajový vavřín, a po Wimbledonu a US Open, vyhrály třetí finále v řadě.

Nasazení párů 
Nejvýše nasazený pár měl volný los do čtvrtfinále.
  'Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Anastasia Rodionovová (semifinále)
  Liang Čchen /  Wang Ja-fan (čtvrtfinále)
  Jocelyn Raeová /  Anna Smithová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2015
WTA Tour 2015